Норд (Nord) — слово, обозначающее «север» в датском, итальянском, каталанском, немецком, норвежском, французском и шведском языках.

Морское дело 
 Норд — северный ветер.
 Норд — один из 32 румбов.
 «Норд» — тип водолазного судна, водолазный бот.

Географические названия 
Обратите внимание: франкоязычные топонимы с написанием Nord произносятся и передаются по-русски как Нор.
 Нордические страны — страны Северной Европы: Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. См. также: Скандинавия.
 Норд — река в Нидерландах в дельте Рейна и Мааса.
  — община в Калифорнии.
 «Норд» — военная и научно-исследовательская станция на севере Гренландии.
 Норд — остров архипелага Норденшёльда в Карском море.
 Нордкап — мыс в Норвегии.
 Ноорд (также встречается варинт Норд) — третий по величине город Арубы.

Люди 
  (Christiane Nord, род. 1943) — немецкий учёный, исследователь теории перевода.
 Норд, Катлин (Kathleen Nord, род. 1965) — пловчиха из ГДР, обладательница золотой медали Олимпиады-1988.
  (Pierre Nord, 1900−1985) — французский писатель (настоящее имя — Андре Бруйяр).
 Норд, Бенедикт Наумович (Левин, 1901—1965) — советский театральный режиссёр.
 Норд-Левин, Виктор Бенедиктович (род. 1945) — израильский и американский режиссёр, и сценарист.
 Норд, Лев Егорович (1847—1894) — российский генерал-майор.
Норд, Николай (1880 — ?) — рижский архитектор, построивший более 30 зданий эпохи югендстиля.

Организации и предприятия 
 «Норд» — сеть магазинов бытовой техники и электроники в Уральском федеральном округе.
 Группа «Норд» — украинское предприятие по производству бытовой техники.
  — французское государственное авиастроительное предприятие.
  — National Organization for Rare Disorders — Национальная организация редких заболеваний, американская некоммерческая организация.
 «Нордавиа» — российская авиакомпания.

Техника и технологии 
 NORD — операционная система.

Развлечения и искусство 
 Норд — кинотеатр в сети «Кронверк Синема» в Санкт-Петербурге.
 Норд — одна из рас в серии компьютерных игр The Elder Scrolls.
 Nord — линейка клавишных инструментов, производимых компанией Clavia.
 Nord — альбом 2001 года словенской рок-группы Siddharta.
 Nord — альбом 2006 года французской метал-группы .

Спорт 
 «Норд» — спортивный клуб настольного тенниса из Донецка.

Военное дело 
 «Норд» — название 6-й горной дивизии Ваффен-СС.
 Базис Норд — немецкая секретная база, которую планировалось создать на севере СССР к западу от Мурманска.

Прочее 
 12501 Nord — астероид.
 «Норд» — прошлое название кондитерского предприятия «Север» из Санкт-Петербурга.
 «Норд» — прошлое название марки папирос «Север».

См. также 
 Норд-Ост
 Нордическая раса
 Ноорд

Примечания